Seznam armad z zaporedno številko 2.

Seznam 
 2. armada (ZDA)
 2. armada (Združeno kraljestvo)
 2. armada (Francija)
 2. armada (Nemški imperij)
 2. armada (Avstro-Ogrska)
 2. soška armada
 2. armada (Japonski imperij)
 2. armada (Avstralija)
 2. armada (Bolgarija)
 2. armada (Madžarska)
 2. tankovska armada (Wehrmacht)
 2. armada (Wehrmacht)
 2. armada (Nemški imperij)
 2. armada (Kraljevina Italija)
 2. armada (Otomanski imperij)
 2. armada (Madžarska)
 2. armada (Romunija)
 2. armada (Ruski imperij)
 2. zahodna armada (Ruski imperij)
 2. armada (Kraljevina Srbija)
 2. armada (Turčija)
 2. armada (Kraljevina Jugoslavija)
 2. armada (JLA)
 2. poljska armada
 2. armada (ZSSR)
 2. gardna armada (ZSSR)
 2. tankovska armada (ZSSR)
 2. udarna armada (ZSSR)
 2. konjeniška armada (ZSSR)
 2. deminerska armada (ZSSR)
 2. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 2. zračna armada (Japonski imperij)
 2. zračna armada (ZDA)
 2. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi